Die Abkürzung GVM steht für:

 Gasverbund Mittelland AG, Schweizer Energieversorgungsunternehmen
 Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung, ein B2B-Marktforschungsunternehmen mit Sitz in Mainz und dem Schwerpunkt Verpackung
 Graft-versus-Malignancy, eine Reaktion im Rahmen einer Stammzelltransplantation
 Landkreis Nordwestmecklenburg (für Grevesmühlen), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung